

Patronyme 
 Marcel Karsenty, directeur de théâtre.
 Bernard Karsenty, résistant français.

Autres 
 Herbert-Karsenty, entreprise parisienne de tournées théâtrales.

Voir aussi 
 Karsenti

Homonymie
Homonymie de patronyme